Mlarak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mlarak, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Mlarak, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar